Nute Gunray je fiktivní záporná postava ze světa Star Wars. Vyskytuje se v prequelové trilogii, tedy v epizodách I, II a III, kde působí jako vůdce Obchodní federace a separatista. Ztvárnil ho Silas Carson.

Popis a vzhled 
Nute Gunray je druhem Neimoidian z planety Neimoidia. Je to chamtivý vůdce Obchodní federace, který stále myslí na obchody a na to, jak by zbohatl. Má šedou, svraštělou kůži a oči s červeným bělmem s černými zornicemi, protáhlými přes celé bělmo. Nosí vysoký a členitý klobouk a honosný oblek jako symbol bohatství.

Role ve Star Wars

Epizoda I 
V dějově první epizodě, Skryté hrozbě, Nute Gunray vystupuje jako místokrál (vůdce) Obchodní federace a jako přisluhovač a spojenec Dartha Sidiouse. Na začátku první epizody Gunray na Sidiousův popud zahájí blokádu planety Naboo s pomocí své flotily, která se skládá z bitevních lodí a obrovského množství bitevních droidů. Na Gunrayovu vlajkovou loď jsou nejvyšším republikovým kancléřem vysláni Jediové Qui-Gon Jinn a Obi-Wan Kenobi, kteří mají za úkol ujednat s Obchodní federací zrušení blokády. Gunray dostane od Sidiouse rozkaz je zabít, oba se ale zachrání větrací šachtou a dostanou se na povrch planety, na kterou mezitím Obchodní federace zaútočila. Gunray poté vysílá své jednotky, aby zajaly a přivedly nabooskou královnu Amidalu, kterou chce Gunray přimět k podepsání smlouvy o převzetí moci nad planetou. Královna s pomocí Qui-Gona a Obi-Wana uniká na planetu Tatooine, kde se setkávají s Anakinem Skywalkerem. Na konci první epizody Gunray vede útok na Naboo, ve kterém se proti němu postaví Gungani. V bitvě je Gunray poražen, poté je zatčen a vyslýchán Senátem.

Epizoda II 
V dějově druhé epizodě, Klony útočí, Gunray zasedá v radě separatistů během bitvy na Geonosis.

Epizoda III 
V dějově třetí epizodě, Pomstě Sithů, se po smrti hraběte Dooku a generála Grievouse poslední přeživší vůdci separatistů, mezi nimi i Gunray, ukryjí na lávové planetě Mustafar. Darth Sidious svede Anakina na temnou stranu Síly a pošle ho na Mustafar, aby zabil zbývající vůdce separatistů, které teď již nepotřeboval. Anakin poslechne Sidiouse a vydá se na Mustafar, kde pomocí Síly a svého světelného meče všechny zbylé vůdce separatistů povraždí.

Související články 
 Obchodní federace
 Hrabě Dooku
 Generál Grievous
 Darth Sidious
 Naboo
 Mustafar
 Padmé Amidala
 Anakin Skywalker

Postavy Star Wars